Гетмановка — название населённых пунктов на Украине:

 Гетмановка — село в Савранском районе Одесской области.
 Гетмановка — село в Шевченковском районе Харьковской области.

См. также 
 Гетманов